Kazuya Maeda (Wakayama, 8 de setembro de 1982) é um futebolista profissional japonês, defenso, milita no Cerezo Osaka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka